Virilità – sviluppo completo e armonico dell'organismo proprio del maschio
 Virilità – termine usato per indicare la fertilità maschile
 Virilità – film del 1974 diretto da Paolo Cavara

Altri progetti